Перша ліга Словенії 2022—2023 — 32-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. 

Чемпіон отримує право виступати в Лізі чемпіонів. Марибор захищає титул.

Регламент 
Клуби проведуть по два матчі на своєму та чужому полі, що разом складе 36 матчів за сезон.

Учасники та стадіони 
Алюміній за підсумками минулого чемпіонату залишив першу лігу натомість його замінив клуб Гориця, який став переможцем у другій лізі.

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Перша фаза

Друга фаза

Примітки

Посилання 
 Перша ліга Словенії на NZS  
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2023
Словенія
Словенія
2022 у словенському спорті
2023 у словенському спорті